Iamblichos (auch Jamblichos bzw. latinisiert Jamblichus) ist der Name folgender Personen:

 Iamblichos I. († 31), syrisch-arabischer Herrscher des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Iamblichos (Romanautor), griechischer Romanschriftsteller des 2. Jahrhunderts
 Iamblichos von Chalkis, neuplatonischer Philosoph des 3. und 4. Jahrhunderts
 Iamblichos von Apamea, Philosoph des 4. Jahrhunderts
 Jamblichus (Bischof), Bischof von Trier um 475